een Germaanse mannennaam, zie Rudolf (naam)

Personen 
 Rudolf (Heruler), hoofdeling van de Herulers (begin 6e eeuw)
 Rudolf I (rooms-koning) (1218-1291), koning van Duitsland (1273-1291)
 Rudolf van Oostenrijk (1858-1889), kroonprins van Oostenrijk-Hongarije
 zie Rudolf (naam) voor meer personen met deze naam

Overige betekenissen 
 Rudolf (schip, 1922), Zweeds vrachtschip, gezonken door een Duitse torpedo in 1939
 Rudolph (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Rudolph the Red-Nosed Reindeer, een fictief rendier van de kerstman

Zie ook 
Rudolf I (doorverwijspagina)
Rudolf II (doorverwijspagina)
Rudolf III (doorverwijspagina)
Rudolf IV (doorverwijspagina)